Vehmaa kan syfta på:

 Vehmaa – en kommun i landskapet Egentliga Finland, se Vemo
 Vehmaa – Vehmais, Tammerfors
 Vehmaa – Vehmais, Jockas